Albrechtsberg heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden, Orte:
 Albrechtsberg an der Großen Krems, Marktgemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Albrechtsberg an der Pielach, Ortschaft von Loosdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Albrechtsberg (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Albrechtsberg (Gemeinde Pötting), Ortschaft von Pötting, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burg Albrechtsberg an der Großen Krems, in Albrechtsberg, Niederösterreich
 Schloss Albrechtsberg (Dresden), bei Loschwitz (Dresden), Deutschland
 Schloss Albrechtsberg (Loosdorf), bei Loosdorf (Albrechtsberg), Österreich

Weiteres:
 Albrechtsberg (Rothaargebirge) (770,8 m), Berg im Rothaargebirge nahe Girkhausen (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: 
 Albertsberg